Black Out steht für:
 Black Out – Anatomie einer Leidenschaft (OT: Bad Timing), britisches Filmdrama (1980)
 Black Out (Roman), erster Teil einer Romantrilogie von Andreas Eschbach (2010)
 Black Out (2012), ein niederländischer Spielfilm von Arne Toonen mit Raymond Thiry

Siehe auch:
 Blackout (Begriffsklärung)